Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1978/79 war die erste Spielzeit der Oberliga Nordrhein.

Nachdem im Norden der Bundesrepublik Deutschland bereits 1974 die Oberliga als dritte Leistungsstufe wiedereingeführt worden war, wurden 1978 bundesweit äquivalente Spielklassen eingerichtet, von denen eine gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein als Oberliga Nordrhein durchgeführt werden sollte. Die neue Liga setzte sich zusammen aus den neun besten Mannschaften der zuvor drittklassigen Verbandsliga Mittelrhein und den sieben besten Mannschaften der Verbandsliga Niederrhein, sowie den Zweitliga-Absteigern 1. FC Bocholt und Schwarz-Weiß Essen.

Der Meister der Oberliga war zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt, welchen Rot-Weiß Oberhausen schließlich mit fünf Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Bocholt erreichte und somit auch an der Amateurmeisterschaft teilnahm. In dieser unterlag die Mannschaft im Halbfinale gegen Hertha Zehlendorf.

In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen schließlich Borussia Brand, Blau-Weiß Niederembt, der 1. FC Viersen und der SC Jülich ab, für die in der Folgesaison 1979/80 Rhenania Richterich und Westwacht Aachen aus der Verbandsliga Mittelrhein sowie die zweite Mannschaft von Bayer 05 Uerdingen und der BV 08 Lüttringhausen aus der Verbandsliga Niederrhein in die Oberliga aufstiegen. Der Aufstieg Oberhausens wurde dabei nicht durch eine weitere Mannschaft ausgeglichen, so dass die Folgesaison mit lediglich 17 Mannschaften stattfand.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nordrheinmeister

Literatur

Weblinks 
Spielerdatenbank vom SC Rot-Weiß Oberhausen

1978
Fußballsaison 1978/79